Юшизі́, Юшізі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 95 км на південь від Діжона, 23 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 343 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 834,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Юшизі на сайті французького Національного інституту географії 
 Юшизі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Юшизі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Юшизі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Юшизі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара